Georgescu ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelian Georgescu (* 1958), rumänischer Kunstturner
 Corina Georgescu (* 1960), rumänische Volleyballspielerin
 Dudu Georgescu (* 1950), rumänischer Fußballspieler
 Elena Georgescu (* 1964), rumänische Ruderin
 Gheorghe Georgescu (* 1911), rumänischer Fußballspieler
 Ion Georgescu (1856–1898), rumänischer Bildhauer
 Lena Georgescu (* 1999), Schweizer Schachspielerin
 Mihail Georgescu (* 1985), rumänischer Eishockeyspieler
 Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994), rumänischer Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Nicolae Georgescu (1936–1983), rumänischer Fußballspieler
 Șerban Georgescu (1952–2007), rumänischer Komponist
 Teohari Georgescu (1908–1976), rumänischer Politiker (PCR)
 Valeriu Georgescu (* 1947), rumänischer Gewerkschafter und Diplomat
 Victor Georgescu (* 1932), rumänischer Radsportler
 Victoria Georgescu (* 1956), rumänische Volleyballspielerin
 Vlad Georgescu (Historiker) (1937–1988), rumänischer Historiker, Direktor von Radio Free Europe Rumänien
 Vlad Georgescu (* 1966), deutsch-rumänischer Journalist, Rundfunk- und Buchautor